Millie est un prénom anglophone, diminutif de Millicent, Emily, Mildred, Camilla, ou Amelia. Il désigne notamment :

Prénom 
 Millie Brown, artiste peintre et performeuse britannique ;  
 Millie Bobby Brown, actrice britannique ;  
 Millie Jackson, une chanteuse américaine ;  
 Millie Perkins, une actrice américaine ;   
 Millie Small (1947-2020), chanteuse jamaïcaine ;
 Millie Hughes-Fulford, une astronaute américaine ;  
 Millie et Christine McCoy, des sœurs siamoises.

Nom

Jeanne Scelles-Millie, une architecte française

En fiction
Millie, alias Millie Collins ou Millie the Model, une héroïne de comic books
Millie, film américain réalisé par John Francis Dillon en 1931
Millie (Thoroughly Modern Millie), film de George Roy Hill (1967).
Thoroughly Modern Millie la comédie musicale inspirée par le film.
Millie le petit orphelin, un épisode de la série Les Simpson
Millie et Melody Mouse, des personnages de fiction de l'Univers de Mickey Mouse
Ozy and Millie, un webcomic

Autres 
 Millie's Cookies, chaîne britannique de pâtisserie.